est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ériocitrine, numéro CAS 
 Néoériocitrine, numéro CAS